Il singolare  dell'IS Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Guido Pella ha battuto in finale Facundo Argüello 6-1, 6-0.

Teste di serie

  Blaž Kavčič (quarti di finale)
  Alejandro González (secondo turno)
  Thiemo de Bakker (primo turno)
  Guido Pella (Campione)

  Andrej Kuznecov (primo turno)
  Martín Alund (secondo turno)
  Gastão Elias (primo turno)
  Rogério Dutra da Silva (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

IS Open 2013
ATP Challenger Tour 2013